Ірландська республіканська армія (, ) може бути пов'язана з однією з таких об'єднань чи організацій:
 Ірландська республіканська армія (1919—1922) — оригінальна організація, яка була створена та брала участь у Війні за незалежність Ірландії. Була визнана як офіційна армія Ірландської Республіки.
 Ірландська республіканська армія (1922—1969) — фракція «Старої ІРА», що виступала проти англо-ірландського договору, який поклав кінець Війні за незалежність Ірландії.
 Ірландська республіканська армія, або Офіційна Ірландська республіканська армія — одна з фракцій ІРА після розколу в 1969 році. Була активною до 1973 року.
 Ірландська республіканська армія, або Тимчасова Ірландська республіканська армія — одна з фракцій ІРА після розколу в 1969 році. Була активною до 2005 року.
 Ірландська республіканська армія, або Continuity Irish Republican Army — виникла внаслідок розколу в Тимчасовій ІРА, активна з 1986 року.
 Ірландська республіканська армія, або Справжня Ірландська республіканська армія — виникла внаслідок розколу в Тимчасовій ІРА після остаточного припинення останньою вогню в 1997 році, діє з того часу.